Mulcahy est un patronyme porté notamment par :

 Anne Mulcahy (1952-), femme d'affaires américaine ;
  (1942-), homme d'affaires britannique ;
 Jack Mulcahy (1954-), acteur américain ;
 John Mulcahy ((1876-1942), rameur en aviron américain ;
  (1960-), homme politique irlandais ;
 Richard Mulcahy (1886-1971), militaire et homme politique irlandais ;
 Russell Mulcahy (1953-), cinéaste australien.